Такмичење у одбојци за жене је на Олимпијским играма одржано од 29. јула до 8. августа.

Репрезенције 8 земаља су биле подељене у две групе са по четири екипе. Првопласиране екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Другопласиране и трећепласиране су играле разигравање за полуфинале. Четвртопласиране екипе су играле за 7. место.

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Утакмица за 7. место

Финалне утакмице

Четвртфинале

Утакмица за 5. место

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни пласман

Спољашње везе 
 Резултати
 Коначни пласман (1964–2000) на FIVB.org
 Званични резултати (стр. 415, 431–438)

Спортови на Летњим олимпијским играма 1992.
Одбојка за жене на олимпијским играма
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1992.